— аниме-сериал режиссёра Киндзи Ёсимото и совместного производства студий Artland и TNK. Его премьера состоялась 15 апреля 2017 года.

Сюжет 
Действия вращаются вокруг носителей семи грехов человечества. Люцифер, ставшая падшим ангелом в результате своей гордыни, была отправлена архангелом Михаилом в самые недры ада, где та должна была понести наказание за то что та, в свою очередь, ставила свои амбиции выше господних. По пути в ад, Люцифер встречается с юной девушкой Марией Тоцукой, где та сразу же передаёт ей часть своей ангельской крови. Попав в ад, падший ангел сталкивается с семёркой демонов, каждая из которых носит в себе смертный грех всего человечества, где её сразу побеждают и проклинают семью печатями грехов. Потерпев поражение и обратившись в демона, Люциферу удаётся сбежать из плена носительниц грехов, и отправиться вместе с молодой демоницей Леви на поверхность, где уже будучи демоном гордыни, падший ангел подчиняет себе Марию, забрав её сердце. Теперь вместе со своими спутницами, Люцифер стремится одолеть все семь смертных грехов чтобы освободиться от проклятия и тем самым заполучить власть над адом.

Персонажи

Основные 
 — главная героиня истории. До событий истории была ангелом, возглавляющий святой патриархат, и главой Семи небесных добродетелей, но из-за высвобождения собственной гордыни и нежеланию слепо повиноваться Божьей воле была предана и изгнана своим товарищем архангелом Михаилом, в самые глубокие недра ада, где Люцифер столкнулась с носителями смертных грехов и была по их желанию превращена в демона гордыни. Люцифер очень гордая и самолюбивая девушка, однако иногда она показывает и свою добрую сторону, особенно к Марии, о которой та сильно заботится. Гибнет в битве с Михаилом, но воскресает благодаря жертве Марии и побеждает Михаила, после чего возвращает Марию к жизни, оставляя ей свою кровь ангела. Становится новой главой Семи смертных грехов.
 Сэйю: Эри Китамура

 — юная служительница церкви. Впервые Мария встретилась с Люцифером, когда та ещё была ангелом и та передала ей свою кровь. Позже становится её подчинённой, когда Люцифер обратилась в демона гордыни и забрала сердце девушки. Мария добрая, заботливая и наивная девушка. Несмотря на то что она принудительно исполняет прихоти Люцифера, девушка проявляет к ней заботу и доброту. В конце жертвует собой, чтобы вернуть к жизни Люцифер.
 Сэйю: Мэгуми Тода

 — демон зависти и спутница Люцифер. В конце входит в новый состав Семи смертных грехов.
 Сэйю: Аканэ Фудзита

Смертные грехи 
 — демон тщеславия и глава Семи смертных грехов. В прошлом была ангелом Сатанаэлем, но из-за того что она давала людям ложные надежды на помощь Бога, была изгнана в недра ада Люцифером и Михаилом. В конце изгнана на Землю вместе с Астарот.
 Сэйю: Сидзука Ито

 — демон гнева. Отвечает за врата ада, сопровождая туда грешные души людей.
 Сэйю: Ариса Сакураба

 — демон чревоугодия. Считает, что еда должна приносить людям счастье.
 Сэйю: Юй Огура

 — демон лени. Много времени проводит за компьютерными играми.
 Сэйю: Аи Какума

 — демон уныния. Также является известной интернет-певицей. Добровольно ушла на Землю вместе с Велиал.
 Сэйю: Азуса Тадокоро

 — демон жадности. Мать пятисот тысяч детей, для содержания которых производит и продаёт зелья и скупает и сдаёт недвижимость в аренду.
 Сэйю: Ёко Хикаса

 — демон похоти. Обожает давать наслаждение и испытывать его сама.
 Сэйю: Тиаки Такахаси

Прочие 
 — архангел святого патриархата. Ангел Веры, Глава Семи небесных добродетелей. Именно она изгнала Люцифер в глубины ада, когда той полностью овладела гордыня. В конце вновь сразилась с Люцифер и убила её, но когда та воскресла, была ей побеждена и вернулась на Небеса. В спин-оффе Nanatsu no Bitoku Михаил выбирает потенциального Мессию и тренирует его как воина. Там же выясняется, что она обожает омлет.
 Сэйю: Юми Ютияма

 — послушница церкви и лучшая подруга Марии.
 Сэйю: Мию Томита

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 

Оригинальные аниме
TNK